1. divisjon i fotboll 1975 var Norges högsta division i fotboll säsongen 1975 och löpte från 27 april till 17 oktober 1975. Serien spelades i 22 omgångar. De tre lägst placerade lagen åkte ur. Vinst gav två poäng, oavgjort en.

Slutställning 

S: Spelade matcher, V: Vinster, O: Oavgjort, F: Förluster, +: Gjorda mål, -: Insläppta mål

Externa länkar 
 rsssf.no – alla resultat 

1975
1975 i Norge
Fotbollssäsongen 1975